Hainichen (Saksen), gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Hainichen (concentratiekamp)
Hainichen (interneringskamp)
Hainichen (Thüringen), gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen